De nombreuses gares ferroviaires portent le nom de Fontaine (ou de Fontaines) :

Belgique 
 Gare de Fontaine-Valmont

France 
 Gare de Fontaine-Bonneleau
 Gare de Fontaine-Lavaganne
 Gare de Fontaine-le-Port
 Gare de Fontaine Michalon
 Gare de Fontaine-sur-Somme
 Gare de Fontaines-d'Ozillac
 Gare de Fontaines - Mercurey
 Gare de Fontaines-sur-Saône
 Gare de Collonges - Fontaines
 Gare de Colombier-Fontaine
 Gare de Druyes-les-Belles-Fontaines
 Gare de L'Isle - Fontaine-de-Vaucluse
 Gare de La Fontaine

Fontaine